Vladimir Matjusjenko (), född 4 januari 1971 i Retjytsa, är en vitrysk före detta MMA-utövare som bland annat tävlade i organisationen Ultimate Fighting Championship.

Referenser

Noter

Källor
Vladimir Matjusjenko – UFC.com
Vladimir Matjusjenko – Sherdog.com

Belarusiska utövare av mixed martial arts
Födda 1971
Män
Levande personer
Personer från Homels voblast